Irimești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Irimești (Prahova), Dorf im Kreis Prahova
 Irimești (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea